Ясми́н — женское имя.

Носительницы 
 Ясмин (род. 1976) — финская певица.
 Ясмин Хамдан (род. 1976) — ливанская певица, автор песен и актриса.

Другое 
 «Ясмин» (Египет, 1950) — черно-белый музыкальный фильм Анвара Вагди.
 «Ясмин» (Россия, 2013) — российский телесериал.
 Ясмин Кан «Доктор Кто» (Великобритания, 2018) —  спутница тринадцатого доктора- главного героя культового британского научно-фантастического телесериала.

См. также 
 Ясмина Хадра (настоящее имя Мохаммед Мулессегуль; род. 1955) — алжирский писатель. 
 Жасмин